Apollinariskirche steht für

Deutschland 
 St. Apollinaris (Düsseldorf)
 St. Apollinaris (Frielingsdorf) in Lindlar
 St. Apollinaris (Giesdorf)

 St. Apollinaris (Obermaubach) in Kreuzau
 Apollinariskirche (Remagen)
 St. Apollinaris und Agatha (Scheven)
 St. Apollinaris (Grunewald) in Wermelskirchen
 St. Apollinaris (Winnerath)

Frankreich 
 Kathedrale von Valence

Italien 
 Sant’Apollinare in Classe, Ravenna
 Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna
 Basilika Sant’Apollinare, Rovigo
 Sant’Apollinare alle Terme Neroniane-Alessandrine, Rom
 Sant’Aponal, Venedig

Tschechien 
 St. Apollinaris (Prag)

Liste (Kirchen nach Patrozinium)